Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Сорбе () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена

Див. також 
 Сорбетс